Monteggia peut faire référence à : 
 Giovanni Battista Monteggia (1762-1815), chirurgien et anatomiste italien.
 Fracture de Monteggia
 Lisa Monteggia, neuroscientifique américaine.